Сан-Жуан-да-Пешкейра:

 Сан-Жуан-да-Пешкейра — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Визеу.
 Сан-Жуан-да-Пешкейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.